Curuzú Cuatiá (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
Curuzú Cuatiá (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes